С-65
 С-65 — обозначение трактора «Сталинец-65».
 С-65 — советская подводная лодка проекта 613.